Ledo steht für:

 Ledo (Unternehmen), kroatischer Nahrungsmittelhersteller
 Ledo (Assam), Ort in Assam, Indien
 Ledo (Goa), Ort in Goa, Indien
 Ledo (Indonesien), Ort in der indonesischen Provinz Kalimantan Barat 

Ledo ist ein Namensteil folgender Personen:
 Jesús Cabrera Muñoz-Ledo (1928–2000), mexikanischer Botschafter
 Maximino Caballero Ledo (* 1959), spanischer Ökonom und Manager sowie ernannter Präfekt des Wirtschaftssekretariats des Heiligen Stuhls 
 Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier (* 1960), mexikanischer Botschafter

Siehe auch:
 Ledo-Straße
 Leto